Аллегре (фр. Allégret) — французьке прізвище. Відомі носії:

 Ів Аллегре (, 1907—1987) — французький кінорежисер та сценарист, молодший брат Марк Аллегре.
  ( 1946) — французька акторка, донька Іва Аллегре.
 Марк Аллегре (, 1900—1973) — французький кінорежисер та сценарист.